Адамов може бити:
  Адамов (презиме)
 Адамов (Бланско), град у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Адамов (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Адамов (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Адамов-Вијес, село у Пољској које се налази у војводству Мазовском у повјату Жирадовском у општини Рађејовице
 Адамов Дрвалевски, село у Пољској које се налази у војводству Мазовском у повјату Гројецком у општини Хинов
 Адамов Рососки, село у Пољској које се налази у војводству Мазовском у повјату Гројецком у општини Хинов

Особе 
 Артур Адамов, француски књижевник
 Предраг Адамов, српски књижевник